REDIRECCIÓN Templo de Los Olivos, Lima, Perú